The Sign ist

die US-Version des Debütalbums von Ace of Base, siehe Happy Nation.
ein Lied von Ace of Base, siehe The Sign (Lied)